Такалай — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Халимбекаульский“».

Географическое положение 
Расположен в 9 км к северо-востоку от районного центра города Буйнакск, на реке Шураозень. Находится на берегу озера Аккёль, неподалеку расположено озеро Чубурчакель.

Население

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района